La cage aux folles (A gaiola das loucas, em português) pode se referir a:

 La cage aux folles (peça teatral), uma peça teatral francesa de 1973
 La cage aux folles (filme), um filme franco-italiano de 1978 baseado na peça
 La cage aux folles (musical), um musical norte-americano baseado no filme e na peça referidos acima
 A Gaiola das Loucas (musical), adaptação de Miguel Falabella (1973).

Também pode se referir a:
 Cage aux folles II, seqüência de 1980 do filme francês
 La cage aux folles III - 'Elles' se marient, seqüência de 1985 do filme francês
 The Birdcage, refilmagem estadunidense de 1996 do filme francês

 
Desambiguação